Первые экспериментальные автоматные почтовые марки были выпущены в 1969 году во Франции. Постоянно эти марки стали выпускаться с 1976 года в Швейцарии.

С появлением автоматных марок появилась литература, их описывающая, такая, как немецкий специализированный каталог Михель или упрощённая каталогизация в специальных разделах отдельных стран того же каталога Михель.

Список первых автоматных почтовых марок стран можно упорядочить (отсортировать) следующими двумя способами:
 по датам выпуска марок;
 по названиям стран.

Сначала в статье представален иллюстрированный список первых автоматных марок стран по датам.



1969 — 1976 — 1978 — 1979 — 1981 — 1982 — 1983 — 1984 — 1985 — 1986 — 1987 — 1988 — 1989 — 1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2005 — Список по странам — Краткий список по годам

1969 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

1976 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

1978 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

1979 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

1981 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

Бельгия — Германия — Португалия

1982 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

1983 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

Австрия — Исландия — Люксембург

1984 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

Австралия — Аландские острова — Великобритания — Греция — Куба — Кувейт — Новая Зеландия

1985 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

1986 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

Гонконг — Острова Питкэрн — Южно-Африканская Республика

1987 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

Западный Берлин — Малайзия — Турция

1988 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

Израиль — Намибия (Юго-Западная Африка) — Сингапур

1989 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

Боливия — Испания — Кипр — Нидерланды — США

1990 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

Дания — Ирландия — Мексика — Папуа — Новая Гвинея

1991 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

1992 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

1993 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

Коста-Рика — Макао

1994 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

Индонезия — Латвия

1995 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

Аргентина — Литва — Лихтенштейн — Румыния — Тайвань

1996 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

Андорра — Остров Норфолк

1997 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

1999 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

2000 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

Ватикан — Чехия

2001 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

Объединённые Арабские Эмираты — Словакия

2002 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

Мальта — Новая Каледония

2003 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

2005 

↑ В начало статьи
↓ Список по странам
↓ Краткий список по годам

Список по странам 

↑ В начало статьи
1969 — 1976 — 1978 — 1979 — 1981 — 1982 — 1983 — 1984 — 1985 — 1986 — 1987 — 1988 — 1989 — 1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2005 — Краткий список по годам

Справа от названия страны показаны годы выпуска в этой стране автоматных почтовых марок. Если автоматные марки выпускались в стране после 2008 года, а иногда и после 2007 года, то ставится ссылка на другой каталог, более новый, чем указанный в предыдущем предложении.

 Австралия, 1984—1999, 2003.
 Австрия, 1983, 1988, 1995, 2000, 2001, 2006, 2008→.
 Аландские острова, 1984, 1988—1990, 1993, 1995→.
 Андорра, 1996, 2001.
 Аргентина, 1995, 1999.
 Бельгия, 1981, 1982, 1984—1993, 1995—2002, 2004—2012.
 Боливия, 1989.
 Бразилия, 1979, 1981, 1993, 1994, 1997, 2000, 2003.
 Ватикан, 2000—2002, 2004, 2008.
 Великобритания, 1984, 2008, 2010→.
 Германия, 1981, 1993, 1999, 2002, 2008.
 Гонконг, 1986—1998.
 Греция, 1984—1988, 1991—1998, 2002, 2004.
 Дания, 1990, 1995, 1998→.
 Западный Берлин, 1987.
 Зимбабве, 1985.
 Израиль, 1988, 1990, 1992—1998, 2004→.
 Индонезия, 1994, 1996.
 Ирландия, 1990, 1992, 2008, 2010→.
 Исландия, 1983, 1993.
 Испания, 1989, 1992—2007.
 Кипр, 1989, 1999, 2002, 2003, 2005, 2008, 2010→.
 Китай, 1999.
 Коста-Рика, 1993, 2002—2005, 2006, 2008, 2010, 2012→.
 Куба, 1984, 1985.
 Кувейт, 1984.
 Латвия, 1994.
 Литва, 1995.
 Лихтенштейн, 1995, 2003.
 Люксембург, 1983, 1992, 1997, 1998, 2012.
 Макао, 1993, 1999, 2001, 2002, 2008.
 Малайзия, 1987, 2009.
 Мальта, 2002.
 Марокко, 2005.
 Мексика, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997.
 Намибия (Юго-Западная Африка), 1988, 2012→.
 Нидерланды, 1989, 1996, 2006.
 Новая Зеландия, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1996.
 Новая Каледония, 2002.
 Норвегия, 1978, 1980, 1986, 1999, 2002, 2006—2008.
 Объединённые Арабские Эмираты, 2001.
 Остров Норфолк, 1996, 2001, 2004.
 Острова Питкэрн, 1986.
 Папуа — Новая Гвинея, 1990, 1991.
 Португалия, 1981, 1990—1993, 1995—2000, 2002→.
 Румыния, 1995.
 Сингапур, 1988—1992, 1994—1995, 1997, 2000, 2003, 2007, 2010→.
 Словакия, 2001, 2002.
 США, 1989, 1992, 1994, 1999.
 Тайвань, 1995, 1996, 2001, 2003→.
 Тунис, 1992, 1994.
 Турция, 1987, 1992.
 Финляндия, 1982, 1986, 1988—1995, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003.
 Франция, 1969, 1981—1983, 1985, 1988—1990, 1992, 1999→.
 Французская Полинезия, 2003, 2008.
 Чехия, 2000, 2002, 2005, 2008.
 Швейцария, 1976, 1978, 1779, 1990, 1993, 1995, 1996, 2001, 2005.
 Швеция, 1991, 1992.
 Южно-Африканская Республика, 1986—1994, 1998.
 Япония, 1997.

Краткий список по годам 

↑ В начало статьи
1969 — 1976 — 1978 — 1979 — 1981 — 1982 — 1983 — 1984 — 1985 — 1986 — 1987 — 1988 — 1989 — 1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2005 — Список по странам

Справа от года показаны названия стран, которые выпустили в этом году первую автоматную марку.

 1969. Франция.
 1976. Швейцария.
 1978. Норвегия.
 1979. Бразилия.
 1981. Бельгия. Германия. Португалия.
 1982. Финляндия.
 1983. Австрия. Исландия. Люксембург.
 1984. Австралия. Аландские острова. Великобритания. Греция. Куба. Кувейт. Новая Зеландия.
 1985. Зимбабве.
 1986. Гонконг. Острова Питкэрн. Южно-Африканская Республика.
 1987. Западный Берлин. Малайзия. Турция.
 1988. Израиль. Намибия (Юго-Западная Африка). Сингапур.
 1989. Боливия. Испания. Кипр. Нидерланды. США.
 1990. Дания. Ирландия. Мексика. Папуа — Новая Гвинея.
 1991. Швеция.
 1992. Тунис.
 1993. Коста-Рика. Макао.
 1994. Индонезия. Латвия.
 1995. Аргентина. Литва. Лихтенштейн. Румыния. Тайвань.
 1996. Андорра. Остров Норфолк.
 1997. Япония.
 1999. Китай.
 2000. Ватикан. Чехия.
 2001. Объединённые Арабские Эмираты. Словакия.
 2002. Мальта. Новая Каледония.
 2003. Французская Полинезия.
 2005. Марокко.

См. также

Ссылки

Источники